Мохачка битка је историјски догађај који може да се односи на:

 Мохачка битка -  између угарске војске предвођене Лајошем II и турске војске предвођене Сулејманом Величанственим 29. августа 1526. године;
 Мохачка битка (1687) -  између аустријске војске и турске војске 1687. године.